Функе (нем. Funke) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Функе, Вальтер фон (Walter von Funke; 1832—1900) — немецкий агроном.
 Функе, Корнелия (род. 1958) — немецкая детская писательница.
 Функе, Кристиан (род. 1949) — немецкий скрипач.
 Функе, Отто (1828—1879) — немецкий физиолог.

Примечания